Слободзе́я (; ) — город на левом берегу реки Днестр, в 12 км к юго-востоку от Тирасполя. Административный центр Слободзейского района. Находится на международно признанной территории Молдавии, фактически контролируемой непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

История 
Название города происходит от молдавского «слобозия» (). Основание Слободзеи относят к концу XVII — началу XVIII веков. В 1768 году, во время русско-турецкой войны село Слободзея, как и другие окрестные села левобережья были сожжены и разграблены. В 1791 году село — центр правления Черноморского казачьего войска. В то время Слободзея представляла собой земляную крепость с деревянным собором внутри, а также арсеналом и складами. В 1792 году в Слободзее была выстроена Михайловская каменная церковь. В 1793 году в селе насчитывалось 134 двора с населением мужского пола — 421, женского — 349. В 1809 году была построена новая Михайловская церковь (реконструированная и ныне действующая).

К 1863 году — одно из самых больших селений Тираспольского уезда Херсонской губернии: 648 дворов, пять тысяч жителей (молдаване и великороссы), две православные церкви, школа, базар раз в две недели, лавки, волостная вспомогательная касса, основанная в 1848 году.

К 1907 году в Слободзее — 2202 двора, в которых проживает 12 761 житель, в этом числе мужского пола — 6371 и женского пола — 6390. Население занималось преимущественно виноградарством, рыболовством, торговлей, землепашеством. Село состояло из двух частей (обществ): русской и молдавской. Жители — бывшие государственные крестьяне: русские, молдаване и украинцы. В селе — волостное правление, сельский староста и писарь отдельно на молдавскую и русскую части, волостная ссудо-сберегательная касса, 48 десятских, квартальный урядник, два стражника, два православных храма, школы — земская и церковно-приходская.

В феврале 1920 года в Слободзее установлена советская власть. К концу 1933 года практически все крестьяне Слободзеи были объединены в мелкие хозяйства. В селе Слободзея Молдавская в это время действовали колхозы имени Чапаева, Калинина и Красный Партизан. В селе Слободзея Русская — колхоз «Политотдел». Создание Слободзейской машинно-тракторной станции (МТС), оказывавшей помощь техникой колхозам в обработке земли, и строительство Карагашской оросительной сети позволило значительно увеличить объём сельскохозяйственного производства. До 1940 года село в Тираспольском районе Молдавской автономной ССР. Во время Великой Отечественной войны румынские оккупационные власти включили село Слободзея в состав «губернаторства Транснистрия», жудец Тираспол.

В 1951—1956 годах все колхозы Слободзеи Молдавской были объединены в колхоз имени Сталина, впоследствии колхоз 1 мая, колхозы Слободзеи Русской, объединены в колхоз «XX партсъезд». Указом Президиума Верховного Совета Молдавской ССР от 3 июня 1958 года Слободзейский район был упразднён и образован Тираспольский район с центром в городе Тирасполе. Постановлением Президиума Верховного Совета МССР от 21 июня 1971 года Тираспольский район был упразднён, а на его базе созданы Григориопольский и Слободзейский районы. Административным центром Слободзейского района вновь стала Слободзея молдавская часть.

Президиум Верховного Совета МССР 28 января 1972 года своим решением объединил сельские Советы Слободзея молдавская часть и Слободзея русская часть в одно село Слободзея и отнёс его к категории посёлков городского типа.

12 июня 2002 года решением Верховного Совета ПМР Слободзея стала городом.

Население 
Численность населения города по состоянию на 1 января 2014 года составляла 14 618 человек В 2004 году в городе жило около 20 тыс. человек, большую часть из которых составляли молдаване (около 45 %) и русские (около 35 %).

Национальный состав города (по переписи 2004 года):
 молдаване — 7315 чел. (45,54 %)
 русские — 6507 чел. (40,51 %)
 украинцы — 1696 чел. (10,56 %)
 гагаузы — 97 чел. (0,60 %)
 болгары — 94 чел. (0,59 %)
 немцы — 72 чел. (0,45 %)
 белорусы — 61 чел. (0,38 %)
 евреи — 3 чел. (0,02 %)
 другие — 217 чел. (1,35 %)
 Всего — 16062 чел. (100,00 %)

Экономика 
Крупнейшими предприятиями являются Слободзейский хлебокомбинат, поставляющий продукцию во многие населённые пункты региона и Слободзейский консервный завод «Октябрь», экспортирующий соки и консервы в Россию и на Украину. Основная масса населения занята непроизводственными видами деятельности (в сфере обслуживания), а также в сельском хозяйстве. Большая часть жилого фонда — частные дома, центр занят многоэтажными зданиями. В районе реки Днестр присутствует зона отдыха и разбит парк.

Образование 
В городе 4 школы — 3 средних общеобразовательных (одна русско-молдавская и две русских) и одна русская школа неполного образования.

Кроме того, в городе функционируют Муниципальные образовательные учреждения:
 Детская музыкальная школа, которую организовал в 1959 году Приян Семён Михайлович и руководил ею 25 лет, вторым директором был Диянов Виктор Фёдорович, который также руководил школой 25 лет, нынешний директор — Вуколова (Ивануш) Светлана Андреевна.
 Детская художественная школа, которой 40 лет руководит — Затыка Юрий Николаевич.

Самые маленькие жители города воспитываются в учреждениях дошкольного образования:
 «Албинуца» (русско-молдавский детский сад)
 «Ивушка»
 «Лучик»

Примечания

Источники 
 Материалы краеведческого музея города Слободзея
 Слободзейский райгосархив, опись № 1, фонды № 62, 90, 94, 98, 111, 205.

Ссылки 
 Карта Слободзейского района
 
 
 Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея 
 Совет народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея

Города Молдавии
Города на Днестре
Слободзейский район
Города Приднестровской Молдавской Республики